Franciaország
Rully, település Calvados megyében
Rully, település Oise megyében
Rully, település Saône-et-Loire megyében